

Codici 
 THY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Thompson di Thohoyandou (Sudafrica)
 THY – Turk Hava Yollari (Turkish Airlines: www.turkishairlines.com)

Persone
Lennart Thy (1992) – calciatore tedesco